

Miejscowości 
 Sousa – miasto w Brazylii, w stanie Paraíba
 Sousa – wieś w Portugalii, w dystrykcie Porto

Biografie 
 Paulo Sousa – portugalski piłkarz i trener, selekcjoner reprezentacji Polski
 Rodrigo de Sousa Coutinho – portugalski polityk
 Martim Afonso de Sousa – portugalski podróżnik i gubernator
 Luis Pinto de Sousa Coutinho – polityk portugalski
 John Sousa – amerykański kompozytor marszów wojskowych i operetek
 Jerónimo de Sousa – portugalski polityk lewicowy
 Alexandre de Sousa e Holstein – portugalski dyplomata
 Alexandre Metello de Sousa e Menezes – portugalski dyplomata z XVIII wieku
 Tomé de Sousa – portugalski gubernator generalny Brazylii

Inne 
 Sousa – rodzaj waleni z rodziny delfinowatych
 Sousa plumbea – ssak łażyskowy
 (19595) Lafer-Sousa – planetoida